Adlersdorf ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Adlersdorf, bis 1938 Orlowen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Orłowo (Wydminy), Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Adlersdorf, Unterkrain, jetzt: Orle (Škofljica), Region Krain, Slowenien